Гиперодапедоны () — род вымерших пресмыкающихся из семейства Rhynchosauridae отряда ринхозавров. Ископаемые остатки найдены верхнетриасовых отложениях (237—208,5 млн лет назад) на территории современных Аргентины, Бразилии, Зимбабве, Индии, Канады, США, Танзании и Шотландии.

Описание 
Гиперодапедоны обладали коренастым телом около 1,3 м длиной. В верхней челюсти на каждой стороне располагалось несколько рядов зубов и один ряд — на нижней, что позволяло обладать значительной силой для разрезания пищи. Предположительно пресмыкающиеся вели растительноядный образ жизни, питаясь папоротниками, и вымерли вслед за этими растениями.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на ноябрь 2019 года в род включают 7 видов:
  [syn. ]
 
  [syn. , ]
  [syn. ]
  [syn. ]
  [syn. , ]
 
Следующие таксоны включены в род в статусе nomen dubium: , , , .

Ещё один биномен в том же статусе входит непосредственно в подсемейство Hyperodapedontinae: .

Галерея

Примечания 

†
Вымершие пресмыкающиеся
Пресмыкающиеся триасового периода
Фоссилии из триасовых отложений Аргентины
Фоссилии из триасовых отложений Бразилии
Фоссилии из триасовых отложений Великобритании
Фоссилии из триасовых отложений Зимбабве
Фоссилии из триасовых отложений Индии
Фоссилии из триасовых отложений Канады
Фоссилии из триасовых отложений США
Фоссилии из триасовых отложений Танзании